Federico Pedro Valeriano Panizo y Orbegoso (Lima, 23 de junio de 1877-Suiza, 27 de octubre de 1926), jurista peruano. Fue ministro de Justicia e Instrucción (1919) y presidente de la Corte Superior de Lima.

Biografía 
Nacido en Lima, sus padres fueron Federico Panizo y González y Manuela de Orbegoso y Riglos. Su padre, nieto de los condes de Fuente González, había sido ministro de Justicia en el gobierno de Nicolás de Piérola, mientras que su madre era nieta de Luis José de Orbegoso, expresidente del Perú.

Realizó sus estudios en las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Administrativas y Jurisprudencia de la Universidad Mayor de San Marcos, de la que se graduó de abogado (1901).

En 1913, fue nombrado juez de primera instancia de Lima, Huarochirí y Canta, y, al año siguiente, asumió interinamente el puesto de vocal de la Corte Superior de Lima, el mismo que ocupó como propietario desde 1916.

En marzo de 1919, el presidente José Pardo y Barreda lo designó ministro de Justicia e Instrucción, cargo que solo desempeñó hasta julio del mismo año, cuando el golpe de Estado de Augusto B. Leguía derrocó a Pardo.

Posteriormente, regresó a la vocalía de la Corte Superior, de la que, en 1924, fue elegido presidente. En esta condición, al hallarse en receso el Congreso, fue incorporado a la Corte Suprema de la República.

Falleció en 1926 en Suiza y fue enterrado en el mausoleo de su familia en el cementerio Presbítero Maestro.

Ancestros

Bibliografía 
 Cáceres, Esteban M. España en el Perú. 1923

Abogados de Perú
Sepultados en el Cementerio Presbítero Maestro
Ministros de Justicia de Perú